Treasure, a Cocteau Twins harmadik nagylemeze 1984-ből
Treasure, japán videójáték-fejlesztő cég
Treasure, dél-koreai együttes